103rd Street (straat) - straat in New York
 103rd Street (Lexington Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 103rd Street (Broadway-Seventh Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 103rd Street (Eighth Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 103rd Street-Corona Plaza - metrostation in New York aan bovenstaande straat